Adrian Smith může být:

 Adrian Smith (* 1957) – britský skladatel a kytarista
 Adrian Smith (architekt) (* 1944) – americký architekt
 Adrian Smith (politik) (* 1970) – americký politik